Марко Миловановић је име и презиме следећих људи:

 Марко Миловановић, бивши српски хокејаш
 
 Марко Миловановић (фудбалер, 2003)